Никола́й Столяро́в:
 Столяров, Николай Георгиевич (1922—1993) — советский лётчик, дважды Герой Советского Союза.
 Столяров, Николай Иванович (1919—1985) — Герой Советского Союза.
 Столяров, Николай Ильич (1875 — ?) — Герой Труда.
 Столяров, Николай Сергеевич (род. 1947) — советский и российский экономист, политический деятель, генерал-майор авиации.